Thierrée est un nom de famille notamment porté par :

 Jean-Baptiste Thierrée (1937-), acteur et écrivain français ;
 Victoria Chaplin Thierrée (1951-), actrice et costumière britannique, épouse du précédent et fille de Charlie Chaplin ;
 Aurélia Thierrée (1971-), actrice, danseuse et artiste de cirque française, fille des deux précédents ;
 James Thierrée (1974-), comédien, metteur en scène et artiste de cirque suisse, frère de la précédente.

Voir aussi 
 
Patronyme français